Khroma peut désigner :

Khrôma (χρωμα) signifie "couleur" en grec ancien
Khroma (aussi nommée Chroma ou Hroma) est une rivière de la République de Sakha en Russie (:en:Khroma River)
Khroma est le nom donné au plus vieux bébé mammouth au monde, découvert en  par un chasseur de rennes, près de la rive du fleuve Khroma, au nord de la Yakoutie, en Sibérie

Références